Малоса́н () — коммуна во Франции, находится в регионе Аквитания. Департамент — Атлантические Пиренеи. Входит в состав кантона Арти-э-Пеи-де-Субестр. Округ коммуны — По.

Код INSEE коммуны — 64365.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 630 км к югу от Парижа, в 145 км южнее Бордо, в 30 км к северу от По.

На юго-западе коммуны протекает река Люи, а на северо-востоке — река .

Климат 
Климат тёплый океанический. Зима мягкая, средняя температура января — от +5°С до +13°С, температуры ниже −10 °C бывают редко. Снег выпадает около 15 дней в году с ноября по апрель. Максимальная температура летом порядка 20-30 °C, выше 35 °C бывает очень редко. Количество осадков высокое, порядка 1100 мм в год. Характерна безветренная погода, сильные ветры очень редки.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 411 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 240 человек трудоспособного возраста (15-64 лет) 181 были экономически активными, 59 — неактивными (показатель активности — 75,4 %, в 1999 году было 69,8 %). Из 181 активных жителей работали 169 человек (89 мужчин и 80 женщин), безработных было 12 (5 мужчин и 7 женщин). Среди 59 неактивных 18 человек были учениками или студентами, 31 — пенсионерами, 10 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Св. Андрея (XII век)
 Усадьба «Замок Гей» (XVI век)

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Атлантические Пиренеи